Emilia este un prenume feminin romanic.

Origine
 sau aemulus = rival, concurent'''

Variante

Bulgară: Емилия (Emilija)
Cehă: Emílie
Croată: Emilija
Daneză: Emilie, Emilia
Finlandeză: Emilia
Franceză: Émilie
Engleză: Emily, Emely, Emilee, Emilia, Amilia
Hipocoristice: Em, Emmie, Emmy, Millie, Milly
Germană: Emilie
Hipocoristice: Milly
Italiană: Emilia
Latină: Aemilia
Letonă: Emīlija
Lituaniană: Emilija
Macedoneană: Емилија (Emilija)
Norvegiană: Emilia, Emilie
Hipocoristice: Milly
Poloneză: Emilia
Portugheză: Emília
Sârbă: Емилија (Emilija'')
Slovacă: Emílie
Slovenă: Emilija
Spaniolă: Emilia
Suedeză: Emelie, Emilie, Emilia

Ziua onomastică
5 ianuarie, 22 mai

Personalități
 Emilia Andersson
 Emilia (cântăreață bulgară)
 Emilia Pardo Bazan
 Emilia Broomé
 Emilia Bakala
 Emilia Cano
 Emilia Clarke
 Emilia Fox
 Emilia of Gaeta
 Emilia Attías
 Emilia Kabakov
 Emilia Plater
 Emilia Rotter
 Emilia Rydberg
 Emilia Uggla
 Emília Vášáryová
 Emilia Jane Mills Webb (n. Goodlake), sția lui William Frederick Webb
 Emilia Kaczorowska Wojtyla

Vezi și
Listă de zile onomastice

Referințe

Prenume feminine